Prima TV (Italia)
Prima TV (Romania)
Prima TV (Repubblica Ceca)